Мармора — коммуна в Пьемонте (Италия)
 Мармора (Онтарио) — населённый пункт в канадской провинции Онтарио